Udarnik () steht für:

 Udarnik, Stoßarbeiter bzw. Aktivist
 Udarnik (Lipezk), Ortschaft in der Oblast Lipezk, Russland
 Udarnik (Magadan), Ortschaft in der Oblast Magadan, Russland